Gaisdorf ist ein Ortsname:

 Gaisdorf (Untermünkheim), Weiler im Ortsteil Enslingen der Gemeinde Untermünkheim im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gaisdorf, deutscher Name von Kyžlířov, Gemeindeteil von Potštát (deutsch Bodenstadt) im Bezirk Přerov, Olmützer Region, Tschechien

Siehe auch:
 Geisdorf
 Geißdorf
 Geisendorf
 Geißendorf